Mors (z lat. smrt) může být:

 Mors (mytologie) – personifikovaná smrt v římské mytologii (ekvivalent řeckého boha Thanata)
 Mors (ostrov) – ostrov patřící Dánsku (také Morsø nebo Morsland)
 Mors (nápoj) – ruský nápoj
 Mors (samopal) – polský samopal (Pistolet maszynowy wz. 39 Mors)
 Automobiles Mors – francouzský výrobce automobilů
 American Mors – vozidla vyráběná v licenci firmy Mors továrnou St Louis Car Co.

příjmení
 Egbert-Jan ter Mors (* 1941) – nizozemský fotbalista
 Joachim Morsius (latinizováno z Mors či Moers, pseudonym Anastasius Philarethes Cosmopolita''; 1593–1644) – německý polyhistor
 Jorien ter Mors (* 1989) – nizozemská rychlobruslařka
 Rudolf Mors (1920–1988) – německý skladatel
 Otto-Harald Mors (1910–2001) – německý voják

zkratka MORS
 Military Operations Research Society

Související články 
 Morse
 Moers
 Mörs
 Mohrs
 Moors